Шишманова може да се отнася за:
 Жулиета Шишманова (1936 – 1978), българска състезателка и треньор по художествена гимнастика
 Севда Шишманова (р. 1962), българска журналистка

Вижте също 
 Шишманов